Культура Печика, она же Перьям-Печика, Марош, Маруша, мурешская, марошская, печицкая — археологическая культура европейского бронзового века. Название происходит от реки Марош, протекающей на западе Румынии и юго-востоке Венгрии, а также от эпонимных стоянок.

Происхождение 
Генезис данной культуры связан с появлением на территории нынешнего Баната, в низовьях реки Тимиш, группы населения, происходившего из анатолийско-балканской полосы, так называемой группы Питварош. Затем на эту же территорию приходит новая группа, также анатолийско-балканского происхождения, и смесь обеих указанных групп приводит к образованию марошско-печицкой культуры.

Хронология и область распространения 
Культура существовала в те времена, когда территории над Тисой были заняты надьревской культурой. Однако печицкая культура просуществовала дольше надьревской: она датируется около 2300—1700/1600 гг. до н. э.

Первоначально она занимала территорию Баната над нижним Тимишем и над Тисой близ устья Мароша, однако под влиянием напора ватинской культуры её население переселилось в северном направлении, в верховья Тисы, вплоть до устья Кереша, на земли, занятые ранее поселениями хатванской культуры. Здесь возникла группа Сёрег. Другая часть населения переселилась на северо-запад в сторону Дуная — археологи назвали её группа Герьен.

Хозяйство 
Культура занималась в основном земледелием, о чём свидетельствуют находки в поселениях зёрен пшеницы. Также было развито скотоводство (найдены кости крупного рогатого скота, свиньи и лошади). Некоторую роль играла также охота (кости оленя) и рыболовство.

Жилища и строения 
Данные о поселениях ранней фазы печицкой культуры (группа Питварош) отсутствуют, однако на более поздних стадиях развития культуры появились поселения типа теллей, по которым данная культура изучена. Два наиболее изученных телля — местности Перьям (Перьямош) и Печика (Печка).

 Телль Печика имеет высоту 3 метра, представляет собой искусственное овальное возвышение размером 70 на 117 м. Телль располагается на краю заливной террасы реки Марош. Дома имели квадратную планировку, а их полы были выложены из глины. Между домами пролегали узкие улицы.
 Телль Перьям содержит культурный слой бронзового века глубиной 1,5 метра, который находится поверх более старых, неолитических слоёв. Дома имели прямоугольную планировку, размером 4-5 на 6-8 метров. Имели шестово-рамочную конструкцию, а полы были выложены из глины. Посреди домов в углублении располагался очаг. Поблизости от домов находились ямы-склады орудий. Вероятнее всего, дома располагались правильными рядами.

Погребальный обряд 
Некрополи марош-печицкой культуры обычно расположены вблизи поселений, однако встречаются и индивидуальные погребения в поселениях. Обряд погребения — скелетный. Умерших хоронили в скорченном положении, ориентация по отношению к сторонам света могла быть разной. В погребениях также находились от 2 до 4 сосудов или бронзовые и костяные украшения. В некоторых из погребений встречаются также остатки животных, а в мужских погребениях встречается вооружение. В некрополе в местности Мокрин (Сербия) обнаружены человеческие погребения в пифосах. Единственные известные погребения путём кремации происходят с территории, где марош-печицкая культура граничила с культурой Ватя и, видимо, связаны с влиянием последней.

Инвентарь 
Среди керамических изделий наиболее характерными являются жбаны и посуда c луковицеобразными корпусами, выступающими шейками и двумя крупными ушками.

Была развита металлургия, одним из центров которой был телль в Печике (, ), где найдены многочисленные литейные формы. Среди бронзовых изделий можно отметить различные типы шпилек, например, кипрского типа, тутулусы, декоратичные бляшки, бусины и подвески, а также топоры.

Известны также костяные изделия — такие, как шпильки, подвески, бусины, шила, мотыги, небольшие штыри из конских копыт. Кроме того, найдены также каменные топоры и бусы, изготовленные из раковин и фаянса.

Исчезновение 
Печицкая культура исчезла под ударами экспансии населения круга культур курганных погребений на стадии B1 бронзового века. Только в устье Кереса вплоть до Тисы, где существовала небольшая группа поселений, культура просуществовала дольше.

Палеогенетика 
У образцов из некрополя Мокрин определили митохондриальные гаплогруппы U5a2b1a, J1c, H32, U4a2, H1aj, U5a2b1a, T2b11, U3a1, T2b, J1b1a1, J1c, T2b, H, H80, H1, K1a4, H2b, U5b2a2c, HV0e и Y-хромосомные гаплогруппы I2a1b, J2b, R1b1a2a2c1, BT, R1b1a2a2c1a1, I2a2a1a2a2, I2a1a.

Литература 
 Marek Gedl, Archeologia pierwotna i wczesnośredniowieczna, część III Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Europie, Drukarnia Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 1985.
 Stary i nowy świat (Od «rewolucji» neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego), pod red. Joachima Śliwy, Świat Książki, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 Encyklopedia historyczna świata, tom I, Prehistoria, pod red. Janusza Krzysztofa Kozłowskiego, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999.
 Jan Machnik, Kultury z przełomu eneolitu i epoki brązu w strefie karpackiej, Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1987.

Примечания 

Европа бронзового века
Археологические культуры Европы
Археологические культуры Румынии
Археологические культуры Венгрии